es un personaje de ficción y la heroína del manga y anime serie Gakuen Alice.

Historia 

 'Mikan Sakura', tiene 11 años de edad al momento de empezar la historia, es una desenvuelta niña y la protagonista. Ella vivía con su abuelo en el país. 

Cuando ella estaba en tercer grado, Hotaru fue trasladada a su escuela de la ciudad y tubo muchas dificultades para ajustarse ya que es extremadamente inteligente y tiene un “don” especial. En un primer momento, al principio Mikan realmente no quiere ser amiga de Hotaru, pero cuando entraron en un karaoke y ganaron la competencia, ella decidió junto a Hotaru ser las mejores amigas. Se hicieron famosas en su barrio. A partir de entonces, ella cuida profundamente de Hotaru y son a la vez tan cercanas como hermanas, aunque sus personalidades son exactamente lo contrario. Cuando ella escuchó que su escuela iba a ser demolida, ella encabezó una protesta para detenerlo, ya que contiene tantos recuerdos. Sin embargo, nadie se sumó a ella.

Ella se puso triste al escuchar que Hotaru se está moviendo de nuevo a la ciudad para ir a una academia para jóvenes «genios» como ella y se horrorizó cuando se enteró de que en la academia los estudiantes no pueden ver a sus padres ni salir ni recibir visitas hasta que se gradúen. Cuando ella escuchó rumores de que los estudiantes eran como esclavos en la Academia Alice, Mikan dejó a su abuelo y su casa para ver a Hotaru por sí misma.

Luego fue aceptada por la Academia Alise y podría asistir con Hotaru y con muchos otros niños con poderes extraordinarios. La Academia Alice es una escuela para niños con poderes especiales conocido como Alices (Hotaru tiene el Alise de la invención). Si bien hace amigos más tarde, ella es aceptado inicialmente con escepticismo por sus compañeros en especial por natsume con quien no se llevan especialmente bien, con quien tiene que ganar amistad como un "examen de ingreso" en la Academia. Esto se pone de relieve aún más por el hecho de que ella no sabe lo que inicialmente cual es su Alise. Hubo un desafío, que consistía que si ella iba en un viaje a los bosques del Norte y sobrevive a todos los horrores de adentro, sería aceptada oficialmente en la academia. Mikan logró terminarla con la ayuda de Hotaru, Iinchou, y Ruka, y descubre que ella tiene la anulación Alice, que anula todas las demás Alices.

Ella era originalmente un 'No Star' (el grado más bajo en la Academia), pero pasó a ser un 'Una estrella' después de que su esfuerzo combinado con Sumire rescataran a Natsume del secuestro de Reo.

Mikan se mantiene bajo la observación de la Academia, debido de sus dos Alcalices (anulación y robo de alice)y el hecho de que ella es la hija de Yuka Azumi.

Después de todos los malos rumores, que se inició de Luna, ya se habían aclarado, muchos estudiantes están mucho más cerca de ella. Incluso los que seguían a Natsume ahora admiran y escuchan a Mikan.

Su relación con Natsume Hyūga es de odio, pero más tarde crece a la atención hacia Natsume y constantemente se preocupa por él. En muchas ocasiones podemos observar la atracción mutua de ambos, pero ahí también aparece Ruka, quien también se enamora poco a poco de Mikan tanto en el manga como en el anime formando así un triángulo amoroso.

En el capítulo 143 a ella le llegan los regalos de sus compañeros de clase, por Navidad, al final del capítulo ella y Natsume se encuentran, después en el capítulo 144 Mikan no había preparado un regalo de Navidad para él, pero el le pide un beso, al dárselo Natsume también le pide que le diga que lo ama. En el capítulo 145 hacen un juramento el cual trata de que cuando Natsume la salve estarán juntos para siempre y como testigo esta la luna.

Más adelante de la historia Mikan ve entrar a su habitación a Nobara siendo imposible esto, se da cuenta de que, en realidad, es su espíritu dándole a entender que se acerca su muerte.  Con el deseo de salvarla inconscientemente usa su Alice de Teletransportación apareciendo justo en la habitación de Nobara, tratando de salvar su vida por medio del Alice de Robo quitando le las piedras Alices de Persona de su cuerpo, dejándola fuera de peligro. Nobara ayuda a que Mikan perdone a Persona, logrando así que ella confié en el para escapar de la academia.

Referencias 
 http://kr.blog.yahoo.com/co0394/812205.html (japonés)
 https://web.archive.org/web/20080508032100/http://www.mangaes.com/articulo.php?src=articulos&id=00600 (español)

Personajes de manga y anime
Gakuen Alice

en:List of Gakuen Alice characters#Mikan Sakura